O lugar de Manuel Gaspar é um povoado português que pertence à freguesia de Guadalupe, concelho de Santa Cruz da Graciosa, ilha Graciosa, Açores.

Referências 
Mapa dos Açores, Série Regional, 5º Edição ISBN 978-989-556-071-4

Santa Cruz da Graciosa